Slemp ist der Familienname folgender Personen:

 Campbell Slemp (1839–1907), US-amerikanischer Politiker
 C. Bascom Slemp (1870–1943), US-amerikanischer Politiker